Otis, principal fabricante mundial de sistemas de ascensores y escaleras mecánicas.
 Elisha Graves Otis (1811-1861), fundador de Otis Elevator Company.
 Otis, un género de aves otidiformes de la familia Otidae.
 Otis, sobrenombre del luchador profesional Nikola Bogojevic.